Bloodhound kan syfta på:

 Blodhund – en hundras
 Bloodhound (bär) – mörkrödfärgad krusbärsort
 Robotsystem 68 Bloodhound – brittisk luftvärnsrobot
 Bloodhound SSC – en av världens snabbaste bilar